John Maynard steht für:
 John Maynard, Ballade von Theodor Fontane

John Maynard ist der Name folgender Personen:

* John Maynard (Komponist) (1577–um 1633), englischer Komponist 
 John Maynard (Politiker) (1786–1850), US-amerikanischer Politiker
 John Maynard (Fußballspieler) (1853–1921), englischer Fußballspieler
 John Maynard (Produzent) (* 1943), Filmproduzent 
 John Maynard (Schauspieler) (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler 

Siehe auch:
 John Maynard Keynes (1883–1946), britischer Ökonom, Politiker und Mathematiker